Katoenbrug (Haarlem)
 Katoenbrug (Leiden)
 Lochtenburg-Katoenbrug, een brug in Sint-Oedenrode